— 52-й император Японии, правивший с 8 мая 809 по 29 мая 823 года. Имена — Ками, Камино.

Под влиянием синто, указом 818 года отменил смертную казнь; смертная казнь в Японии была введена вновь спустя три века, в 1156 году.
Также запретил употребление мяса, за исключением птицы и рыбы, этот запрет вошел в основу японской кухни вплоть до эпохи Мейдзи.

Великий мастер каллиграфии. По легенде, был первым японским императором, который пил чай.

Девизы правления 
Сага правил под следующими девизами:
 Дайдо (806—810)
 Конин (810—824)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии IX века
 03